Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Зарваницького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Хмелівка (Тернопільський район) Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Фактично парафія почала діяти у 1993 році, хоча статут зареєстрували у 1995 році. Храм збудовано у 1996 році.

Архітектор — Михайло Нетриб'як, жертводавці — парафіяни села.

Храм у 1996 році освятив єпископ Михаїл Сабрига. Парафія діяла у приналежності до УГКЦ до 1946 року, потім перейшла у російське православ'я, з 1993 року її частина знову належить УГКЦ.

Приміщення церкви до 1946 році не використовували, бо храм був недобудованим (до 1945 року збудували 6 метрів стіни), з 1996 року (коли храм добудували) він перебуває у використанні греко-католицької громади.

Візитацію парафії 7 травня 2013 року здійснив архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

При парафії діють Вівтарна та Марійська дружини.

На території села є фігура на честь Пресвятої Богородиці.

Парохи 
 о. Петро Глібчук (1993—1994),
 о. Степан Галай (1994—2009),
 о. Віталій Бухта (з 2009).

Джерела

Посилання 
 

Церкви Тернопільського району
Хмелівка (Тернопільський район)
Хмелівка
Культові споруди, побудовані 1996
засновані в Україні 1996